Kinčiai ist der litauische Name ehemals ostpreußischer Dörfer, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Kinčiai (Klaipėda), Dorf im Rajon Klaipėda, Bezirk Klaipėda, Litauen (bis 1945: Kindschen-Bartel, Kreis Memel)
 Kinčiai, bis 1928 Kindschen, 1928 bis 1946 Groß Kindschen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, heute russisch: Iskra (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland